Carlottin  est un nom vernaculaire générique qui désigne en français plusieurs espèces de poissons plats de la famille des Pleuronectidae.

Liste des espèces appelées « carlottins »
 Carlottin anglais - Parophrys vetulus 
 Carlottin japonais - Eopsetta grigorjewi   
 Carlottin meita-gare - Pleuronichthys cornutus  
  - Lyopsetta exilis et Eopsetta jordani

Voir aussi

Articles connexes 
 Plie
 Pleuronectiformes

Lien externe 
 

Nom de poisson ambigu

it:Sogliola